Voir aussi les pages d'homonymie Belair, Bel Air, Bel Aire et Bellaire

Belleair peut désigner deux villes des États-Unis :

 Belleair, Floride
 Belleair, Virginie

Homonymie de localités aux États-Unis